Sant-Armael kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Armel, Ille-et-Vilaine, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Armel, Morbihan, departementet Morbihan i regionen Bretagne,